Анато́лий Ива́нович Хо́лькин (род. 8 марта 1937 года) — советский и российский химик, доктор химических наук (1984), профессор (1990), академик Российской академии наук (2011). Лауреат Государственной премии СССР.

Биография 
Анатолий Иванович Холькин родился 8 марта 1937 года в п. Сита Хабаровского края.

В 1960 году закончил Ленинградский политехнический институт им. М. И. Калинина, получив специальность «инженер-металлург».

Место работы: c 1960 года — в институте «Сибцветметниипроект» в г. Красноярске, с 1962 года — в Институте неорганической химии СО АН СССР в г. Новосибирске, c 1979 года — в Институте химии и химической технологии Сибирского отделения РАН (зав. лабораторией, директор). В 1998—2000 годах работал профессором факультета наук о материалах Московского государственного университета.

С 1990 года работает в Институте общей и неорганической химии им. Н. С. Курнакова РАН в г. Москве.

В 1987 году избран членом-корреспондентом АН СССР, в 2011 году — действительным членом РАН.

Область научных интересов 
Неорганическая химия, физикохимия и технологии неорганических материалов, гидрометаллургия.

Им был основан новый класс экстракционных процессов — бинарная экстракция, проведены обширный исследования бинарной экстракции кислот и солей металлов.

А. И. Холькин создал журнал «Химическая технология» и является его главным редактором.

Награды 
 Государственная премия СССР (1985)
 Орден Почёта (1997)
 Премия Правительства Российской Федерации в области науки и техники (за 2008 год)

Почётные звания 
 звание «Почётный профессор Российского химико-технологического университета им. Д.И. Менделеева»  (1999)

Основные работы 
Книги
 Экс­трак­ция ме­тал­лов фе­но­ла­ми. Но­восибирск, 1976 (в соавт. с Л. М. Гиндиным, Л. С. Марковой, И. С. Штильман)
 2-е изд. Новосибирск, 1986. 190 с.;
 Экстракционно-пиролитический метод: получение функциональных оксидных материалов. М., 2006. 292 с. (в соавт. с Т. Н. Пат­ру­ше­вой);
 Гид­ро­ме­тал­лур­ги­че­ские про­цес­сы пе­ре­ра­бот­ки не­тра­ди­ци­он­но­го сы­рья ред­ких и цвет­ных ме­тал­лов. М., 2010. 180 с. (в со­авт. с Ю. А. Золотовым, Г. Л. Пашковым и др.);
 Син­те­ти­че­ские си­ли­ка­ты каль­ция. М., 2011 (совм. с В. Д. Гла­ду­ном, Л. В. Акать­е­вой).

Статьи
 Бинарная экстракция // Химия экстракции, Новосибирск: Наука, 1984, стр.53-68 (в соавт. с В. И. Кузьминым);
 Application of binary extraction in hydrometallurgy // Hydrometallurgy. 1994. Vol. 36. P. 109—125 (co-auth.).
 Применение бинарных реагентов // Химическая технология. 2000. № 12. С. 3-11 (в соавт.);
 Получение и применение синтетического волластонита из природного и техногенного сырья // Химическая технология.. 2004. № 9. С. 4-11 (в соавт.).

Примечания

Ссылки 
 Академику Холькину Анатолию Ивановичу — 75 лет! // Сайт Российской академии наук
 Холькин Анатолий Иванович // Российская академия наук. Сибирское отделение: Персональный состав / Сост. Е. Г. Водичев и др. — Новосибирск: Наука, 2007. — С. 546—547.
 

Химики СССР
Химики России
Выпускники Санкт-Петербургского политехнического университета
Преподаватели Красноярского государственного университета
Преподаватели факультета наук о материалах МГУ
Почётные профессора Российского химико-технологического университета
Родившиеся в Хабаровском крае